Чемпионат Хорватии по баскетболу среди женщин — турнир среди хорватских баскетбольных женских команд. Первый розыгрыш состоялся в 1993 году, чемпионками которого стала команда из Сплита «Splićanka». Больше всего титулов — 8 у команды «Госпич Кроатия».

Чемпионы

Достижения клубов

Примечания

См. также 
 Чемпионат Хорватии по баскетболу

Ссылки 
 Сайт Федерации хорватского баскетбола
 Список чемпионов Хорватии до 2001 года

Чемпионат Хорватии по баскетболу среди женщин